-{SCN}- se može odnositi na:

 Tiocijanat, hemijska grupa
 Sajentologija, religija